Zórkino (en rus: Зоркино) és un poble de la república de Crimea, a Rússia, que el 2014 tenia 1.099 habitants. Pertany al districte de Nijnegorski. Fins al 1945 la vila es deia Dulat.

Referències 

Pobles de la República Autònoma de Crimea